Erdumlauf steht für:
 Erdbahn, der Umlauf der Erde um die Sonne
 Umlaufbahn, der Umlauf eines Himmelskörpers (Erdmond, Satellit) um die Erde
 Jahr oder Erdjahr, die Dauer eines Umlaufes der Erde um die Sonne 

Siehe auch:

en:Earth revolution